Andrej Rublev era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale da Bautista Agut.

In finale Nikoloz Basilašvili ha battuto Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6(5), 6-2.

Teste di serie 
I primi quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Roger Federer (quarti di finale)
  Andrej Rublev (semifinale)
  Denis Shapovalov (quarti di finale)

 Roberto Bautista Agut (finale)
 David Goffin (secondo turno)
 Stan Wawrinka (primo turno)
 Borna Ćorić (ritirato)

Wildcard 

  Malek Jaziri (secondo turno)
  Aslan Karacev (secondo turno)

<li> Mubarak Shannan Zayid (primo turno)

Qualificati 

  Lloyd Harris (secondo turno)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

 Christopher O'Connell (primo turno)
 Blaž Rola (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2021